Kunovo est un toponyme qui peut désigner :
Kunovo, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Kunovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.